Vega de Villalobos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vega de Villalobos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Vega de Villalobos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar